Тасмани́т (от , тасманийский) — термин из области геологии и минералогии, имеющий несколько значений.

Значения 
 Тасманит, тасманиты, тасманийские австралиты — региональная тасманийская форма австралитов, самого распространённого типа тектитов, стекла́ метеоритного происхождения, традиционно названного по географическому признаку.
 Тасманит, тасманийские чёрные стёкла — основное название, под которым до середины 1970-х годов было известно дарвинское стекло, тектит-импактит, обнаруженный на юго-западе острова Тасмания.
 Тасманит — осадочная горная порода, горючий сланец морского типа, в основном состоящий из ископаемых одноклеточных зелёных водорослей Tasmanites. Встречается преимущественно на юге Тасмании в прибрежных районах.
 Тасманит, тасманийский янтарь — одно из местных названий красно-коричневого полупрозрачного минерала, похожего на янтарь.
 Тасманиты (; Newton, 1875) — ископаемые одноклеточные водоросли, отложения которых зачастую бывают приурочены к сланцевым или нефтематеринским комплексам пород.
 Тасманит (альбертит, керит) — одно из региональных названий тасманийского битума.

См. также 

 Тасмания (значения)
 Тасманния
 Куинстаун (Тасмания)
 Тасманов мост
 Дикая природа Тасмании
 Тасман (полуостров)
 Тасманийцы

Петрология
Минералогия